

Sigle 
 Digital Mobile Radio  – standard di comunicazione definito dall'European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
 DMR – Gruppo tessile di Renato Crotti e famiglia

Codici 
 DMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dhamar (Yemen)

Persone 
Dennis Ritchie  – Acronimo del suo nome (Dennis MacAlistair Ritchie), usato da lui come username.